Лапа (; , ) – 

 1) Інструмент, пристрій, вигнутий, розплющений кінець якого служить для підтримування, зачеплювання чого-небудь або натискання на щось. Пристрій для надання стійкості або для прикріплювання до чого-небудь якоїсь машини тощо. 

 2) Робоча частина ґрунтообробних знарядь. 

 3) Обладнання, яке використовують при підводних трубоукладальних роботах, є частиною полозок, які встановлюються на понтоні баржі для заглиблення труб. Функції лапи полягають у розмиванні піску та мулу через всмоктувальну трубу та розвантаженні їх назад в море на деякій відстані від нафтогазотрубопроводу.

Література 
 

Деталі машин